Бечи:

 Бечи — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.
 Бечи — деревня в Озеранском сельсовете Житковичского района Гомельской области Беларуси.